Koštilo (brdo)
Koštilo (zidine)
koštil (Crni koprivić); kostela crna (Celtis australis), košćela, Europski koprivić, drenjula, ladonja ili pelegrinka - bjelogorično stablo